2012 Голяма награда на Китай е 9-о за Голямата награда на Китай и трети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 15 април 2012 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай